Stati Uniti d'America
 Lake Shore – census-designated place della Contea di Anne Arundel, Maryland
 Lake Shore – città della Contea di Cass, Minnesota
 Lake Shore – census-designated place della Contea di Utah, Utah
 Lake Shore – census-designated place della Contea di Clark (Washington), Washington